Sankt Koloman ist der Name folgender Orte:

 Sankt Koloman, Gemeinde im Bezirk Hallein, Salzburger Land
 Sankt Koloman (Wörth), Ortsteil von Wörth (Landkreis Erding), Bayern

Sankt Colomann ist der Name folgender Orte:
 Sankt Colomann (Dorfen), Ortsteil von Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Sankt Colomann (Velburg), Ortsteil von Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Sankt Koloman oder Heiliger Koloman steht für:

 Koloman (Heiliger) († 1012), vermutlicher irischer Königssohn

Siehe auch:
 Kolomanskirche, Kirchen und Kapellen, die dem Heiligen Koloman geweiht sind
 Sankt Kollmann